Okręty US Navy o nazwie USS  "Turner", pochodzącej od  Daniela Turnera – oficera amerykańskiej marynarki z XIX wieku:
Pierwszy "Turner" (DD-259) był niszczycielem typu Clemson, który został przyjęty do służby w 1919, przerobiony na barkę w 1936 i przemianowany na USS "Moosehead" (IX-98) w 1943. Złomowany w 1947.
Drugi "Turner" (DD-648) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1943 i został zniszczony przez eksplozję w 1944.
Trzeci "Turner" (DD-834) był niszczycielem typu Gearing, który wszedł do służby w 1945 i został wycofany w 1969.

W 1941 roku nazwa "Turnet" została przeznaczona dla niszczyciela DD-506, ale kontrakt został odwołany w tym samym roku i ten niszczyciel nie został zbudowany.

Zobacz też "Turner Joy" (DD-951) i "Richmond K. Turner" (CG-20)

Turner